Булиње може да се односи на:

 Булиње (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона
 Булиње (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен